El nombre Manuel Padilla puede hacer referencia a:
 Manuel Ascensio Padilla, líder militar de la guerra de independencia de Bolivia;
 Manuel Aniceto Padilla, político altoperuano de ambigua actuación durante las invasiones inglesas a Buenos Aires y la guerra de independencia de Chile;
 Manuel Padilla, miembro del Congreso que sancionó la Constitución Argentina de 1853;
 Manuel Padilla Pontvianne, jugador mexicano de fútbol americano.
Manuel Padilla Patete, jugador de fútbol venezolano.